Полин Моран (, 28 июня 1883 — 25 января 1952) — американская актриса.

Биография 
Полли Тереза Моран родилась в Чикаго 28 июня 1883 года. Актёрскую карьеру начала с участия в водевилях, с выступлениями которых гастролировала в Европе и Южной Африке. В 1914 году она подписала контракт со студией Мака Саннетта «Кейстоун». Она хорошо там себя показала, а через несколько лет перешла на студию «MGM». Там она познакомилась с бродвейской звездой Мари Дресслер, с которой снималась вместе в нескольких фильмах. После смерти Дресслер в 1934 году карьера Моран заметно пошатнулась. Она стала сниматься лишь в малобюджетных комедиях и фильмах категории «B».

Ей всё же удалось привлечь к себе внимание режиссёров после выхода фильма «Ребро Адама». К несчастью это возвращение в большое кино было прервано её смертью от сердечно-сосудистой болезни 25 января 1952 года. Её вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на Голливудской аллее славы.

Избранная фильмография 
 Жёлтый таксист (1950) — мать невесты
 Ребро Адама (1949) — миссис МакГрат
 Красный свет (1949)
 Алиса в стране чудес (1933) — птица Додо
 Украденные драгоценности (1931) — служанка Нормы Ширер
 Погоня радуг (1930) — Полли
 Безобразная ночь (1929) — Полли
 Люди искусства (1928) — горничная Пэгги
 Божественная женщина (1928) — мадам Пигонье
 Лондон после полуночи (1927) — мисс Смитсон
 Неприятель (1927) — Баруска
 Алое письмо (1926)
 Их общественный плеск (1915) — ''Полли

Примечания

Ссылки 

Женщины-комедианты
Комики США
Голливудская «Аллея славы»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактрисы США